Anton Tinnerholm né le  à Linköping, est un footballeur international suédois jouant au poste d'arrière droit au Malmö FF.

Biographie 

Le , Tinnerholm quitte le New York City FC et retourne au Malmö FF en Suède où il s'engage jusqu'en 2026. En cinq saisons avec la franchise de Major League Soccer, il cumule plus de cent-trente rencontres et participe au premier succès de l'histoire du club : la conquête de la Coupe MLS en 2021.

Palmarès 
  Åtvidabergs FF
 Champion de la deuxième division suédoise en 2011

  Malmö FF
 Champion de Suède en 2014, 2016 et 2017
 Vainqueur de la Supercoupe de Suède en 2014

  New York City FC
 Vainqueur de la Coupe MLS en 2021

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques d'Anton Tinnerholm lors de sa carrière en club :

Références

Liens externes 
 

Footballeur international suédois
Joueur de l'Åtvidabergs FF
Joueur du Malmö FF
Joueur du New York City FC
Naissance à Linköping
Naissance en février 1991